Völkers ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Völkers, Partner bzw. Chef bei Engel & Völkers
 Hermann Völkers (1818–1885), deutscher Landschaftsmaler 
 Sabine Völkers (* 1967), deutsche Illustratorin

Siehe auch:
 Voelcker
 Voelker
 Völker
 Voelker

 Völkert